The Seeds – gruppo musicale rock degli anni '60
Seeds – album dei Brother Cane del 1995
Seeds – album degli Hey Rosetta! del 2011
Seeds – album dei TV on the Radio del 2014